Vaerenbergh ist der Name folgender Personen: